Bissell steht für:
 ein US-amerikanisches Radsportteam, siehe Bissell (Radsportteam)

Personen:
 Clark Bissell (1782–1857), US-amerikanischer Politiker und Gouverneur des US-Bundesstaates Connecticut
 James D. Bissell (* 1951), US-amerikanischer Szenenbildner
 Keith Bissell (1912–1992), kanadischer Komponist
 Levi Bissell (1800–1873), Eisenbahningenieur
 Melville Reuben Bissell (1843–1889), US-amerikanischer Erfinder
 Mina J. Bissell (* 1940), iranisch-US-amerikanische Zell- und Molekularbiologin
 Richard Mervin Bissell (1909–1994), US-amerikanischer Geheimdienstler
 Stan Bissell (1906–1999), britischer Ringer
 Whit Bissell (1909–1996), US-amerikanischer Schauspieler
 William Henry Bissell (1811–1860), US-amerikanischer Politiker
 Wilson S. Bissell (1847–1903), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bissell (Arkansas), im Howard County – nicht mehr existent
 Bissell (Illinois), im Sangamon County
 Bissell (Kalifornien), im Kern County
 Bissell (Mississippi), im Lee County
 Bissell (New Jersey), im Hunterdon County
 Bissell (Oregon), im Clackamas County
 Bissell (Pennsylvania), im Washington County

im NRHP gelistete Objekte:
 Bissell Bridge, in Charlemont, Massachusetts, ID-Nr. 04000083
 Bissell Tavern-Bissell's Stage House, in Windsor, Connecticut, ID-Nr. 85001825

Sonstiges:
 Bissell Lake, See im Monroe County, Illinois
 Bissell Pond, See im Grand Traverse County, Michigan
 Bissell Island, Insel im Ferry County, Washington

Siehe auch:
 Bissel